Гольдфельд, Виктор Маркович (1894—1982) — советский скрипач и педагог; заслуженный деятель искусств БССР.
 Гольдфельд, Владимир Александрович (1908—1982) — театральный режиссёр и драматург; заслуженный деятель искусств РСФСР (1954).
 Ольшевский, Рудольф Александрович (настоящая фамилия Гольдфельд, 1938—2003) — русский поэт и писатель, переводчик, журналист.